Dilong – jeden z typów smoków chińskich; od niego nazwę wziął wymarły gad Dilong paradoxus
 Dilong paradoxus (dosł. "dziwaczny smok ziemski")